Рдест курча́вый () — многолетнее водное растение; вид рода Рдест семейства Рдестовые. Видовое название crispus в переводе — «курчавый», получено по характеру листьев.

Ботаническое описание 

Многолетнее водное растение с небольшим стеблем и листьями 4—6 см длиной и 0,7—1,3 см шириной. Листья полностью соответствует названию — они сильно волнистые, с мелкими зубчиками по краю. Стебель — ветвистый, четырёхгранный, сплюснутый, красноватый, тонкий, 1—2 м длиной, напоминает морские водоросли. Отдельные побеги могут отламываться и продолжать развитие в плавающем виде.

Соцветие — колос. Тычинок и рылец — по четыре. Рдест курчавый полностью погружён в воду, только во время цветения мелкие желтоватые цветки поднимаются над водой и опыляются ветром.

Плоды — мелкие орешкообразные нерастрескивающиеся костянки с крючковидно изогнутым носиком, равным длине плода.

Распространение и среда обитания 
Растёт в застойных и медленно проточных водах на глубине 0,1—3,5 м. Может расти при низких температурах и очень слабом освещении. Это свойство обеспечивает виду доминирование в сообществах. Зимует на дне водоёма в виде корневищ и зимующих почек.

Поздней осенью развивающие близ поверхности побеги с короткими листьями отделяются от старого стебля и падают на дно. Нижний конец их острый, благодаря чему они втыкаются в ил и перезимовывают. Весной из почек, находящихся в пазухах листьев, вырастают в побеги.

Рдест курчавый распространён в нетропической зоне обоих полушарий. В Северную Америку из Европы его завезли как ценный вид для прудов по рыборазведению, но, размножившись во многих водоёмах, он иногда вытесняет не менее ценные местные виды.

Хозяйственное значение и применение 
Препараты надземных частей рдеста курчавого (отвары, напары) в традиционной медицине народов Дальнего Востока употребляли наружно — при ушибах и опухолях травматического или воспалительного происхождения, при суставных и мышечных болях.

Все рдесты содержат много извести, поэтому могут использоваться как удобрение.

Рдестом питаются водные моллюски, насекомые, рыбы; на подводных частях рыбы откладывают икру. В зарослях рдестов прячутся стайки мальков рыб.

Таксономическое положение

Синонимы 
По данным The Plant List, в синонимику вида входят:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Рдест курчавый на сайте Ботанического сада Иркутского университета bogard.isu.ru
 Рдест курчавый на сайте лекарственных растений herbologia.ru
 Рдест курчавый на сайте травянистых растений rostravy.ru
 Рдест курчавый на сайте «Энциклопедия декоративных садовых растений»

Рдестовые
Водные растения